Colombiana (planta) — gênero botânico
 Colombiana (filme), filme de ação francês realizado por Olivier Megaton, coescrito (com Robert Mark Kamen) e produzido por Luc Besson
 Gravata Colombiana — método de execução utilizado na América do Sul
 Língua de sinais colombiana — língua gestual da Colômbia
 Colombianos — nacionais do país sul-americano da Colômbia
 Colômbia — país sul-americano
 Colombiana de Televisión — emissora de televisão

Ver também 
 Coulomb
 Colombina
 Columbiana (Ohio)
 Columbiana (Alabama)